Fort Sint-Andries (Heerewaarden) (ook Fort Oud Sint Andries genoemd), een fort bij Heerewaarden
Nieuw Fort St. Andries (ook Fort Nieuw Sint Andries genoemd), ook bij Heerewaarden en de opvolger van het oude Fort Sint Andries 
Fort Sint-Andries (Koewacht), een fort bij Koewacht
Fort Sint-Andries (Berbice), een voormalig Nederlands fort aan de monding van de rivier Berbice, Guyana